Даг Оке Сигвард Мальмберг (; род. 18 января 1953 года, Евле, Евлеборг, Швеция) — шведский актёр и режиссёр.

Биография 
В начале 1970-х годов Даг Мальмберг изучал социологию в Гётеборгском университете. В это же время он начал работать в Гётеборгском городском театре. Учился в театральной академии при Гётеборгском университете с 1981—1984 годы.

В 1986 году Мальмберг участвовал в театральных постановках в Буросе, в 2001 году — в Стокгольме и Лулео, с 2002—2003 годы — в Мальмё.

Даг Мальмберг женат на актрисе Йилль Унг.

Избранная фильмография

Режиссёр 
Как режиссёр работал над кинокартинами «Либимая Лоттен» (Älskade Lotten, 1996) и «Белая ложь» (Vita lögner, 1997)

Примечания

Ссылки 
 Dag Malmberg står gärna lite bredvid

Актёры Швеции
Актёры XX века
Актёры XXI века
Режиссёры Швеции
Режиссёры XX века
Родившиеся в Евле